Die lustigen Weiber von Windsor steht für:
 Die lustigen Weiber von Windsor (Schauspiel), Komödie von William Shakespeare
 Die lustigen Weiber von Windsor (Oper), Oper von Otto Nicolai

Filme:
Die lustigen Weiber von Windsor (1918), deutscher Stummfilm von William Wauer
Die lustigen Weiber von Windsor (1950), DEFA-Film von Georg Wildhagen
Die lustigen Weiber von Windsor (1965), österreichischer Film von Georg Tressler